Полька Розамунда (), она же Модржанская полька (), Напрасная любовь (), Полька пивной бочки (), а также известна под другими названиями — ставшая всемирно популярной во время Второй мировой войны мелодия, написанная в 1927 году чешским композитором Яромиром Вейводой, вдохновлённым игрой пианиста из Модржан (предместье Праги) Фердинанда Беначана, там же состоялось первое исполнение произведения, отсюда название — Модржанская полька.

Первый текст для мелодии написан в 1932 году Вашеком Земаном (Vaček Zeman), который назвал польку по-своему — Напрасная любовь с подзаголовком «Модржанская полька».

В 1934 году немецкий поэт-песенник Клаус С. Рихтер (Klaus S. Richter) написал для польки новые слова на немецком языке и назвал её Розамунда. Оркестровое исполнение польки, записанное в мае 1938 года, стало очень популярно в Германии, уступив первенство продаж в 1943 году лишь Лили Марлен.

Американский музыкальный издатель «Shapiro, Bernstein and Co» в 1938 году приобрёл права на исполнение этого произведения в США и по заказу издателя Лев Браун (Lew Brown) и Владимир Тимм (Wladimir Timm) написали новый текст на английском языке, назвав его Полька пивной бочки.

После исполнения польки сёстрами Эндрюс в 1939 году она стала очень популярна в США. Успешными исполнителями этого популярного музыкального произведения были оркестр Гленна Миллера, Бенни Гудман, Билли Холидей. Со времени появления популярной мелодии, она пережила большое количество кавер-версий среди разных исполнителей США и Германии.

Полька в кино 

 At the Circus (1939, США)
 In Which We Serve (1942, UK)
 La Paloma — Große Freiheit Nr. 7 (1943, Германия)
 The Human Comedy (1943, США)
 A Night in Casablanca (1946, США)
 The Best Years of Our Lives (1946, США)
 The Captive Heart (1946, Великобритания)
 The Cruel Sea (1953, Великобритания)
 From Here to Eternity (1953, США)
 Ročník 21 (1957, Чехословакия)
 Судьба человека (1959, СССР)
 Самый длинный день (1962, США)
 Atentát (1964, Чехословакия)
 La communale (1965, Франция)
 Nebeští jezdci (1968, Чехословакия)
 «Нина» — художественный фильм (1971, СССР).
 Место встречи изменить нельзя (1979, СССР)
 Покровские ворота (1982, СССР)
 M*A*S*H (1972 to 1983, США)
 Битва за Москву (1985, СССР)
 Миллионы Брюстера (1985, США)
 Born in East L.A. (1987, США)
 The Unbearable Lightness of Being (1988, США)
 Obecná škola (1991, Чехословакия)
 Roommates (1995, США)
 A Walk in the Clouds (1995, США)
 In Love and War (1996, США)
 Jakob the Liar (1999, США)
 Колхоз интертейнмент (2003, Россия)
 Диверсант (2004, Россия)
 Не покидай меня (2013, Россия)

Названия на других языках 

 Английский: Beer Barrel polka, Roll out the Barrel
 Баскский: Gora ta gora beti
 Венгерский: Sej-haj Rozi
 Голландский: Rats, kuch en bonen
 Греческий :  (Розамунда)
 Датский: Hvor er min Kone
 Испанский: Polka del Barril, Polca de la Cerveza или Barrilito de Cerveza
 Итальянский: Rosamunda
 Китайский: 啤酒桶波尔卡/啤酒桶波爾卡
 Немецкий: Rosamunde, Schade um die Liebe
 Норвежский: Hvor er min kone
 Польский: Banda или My młodzi, my młodzi, nam bimber nie zaszkodzi…/Szkoda miłości
 Португальский: Barril de chope
 Украинский: Не вернуться роки мої молоді
 Финский: Tonttujen joulupolkka
 Французский: Frida oum Papa
 Хорватский: Rozamunda
 Чешский: Škoda lásky
 Шведский: Ut i naturen
 Японский: ビヤ樽ポルカ

Примечания 

Полька
Песни Второй мировой войны